Generalissimo (o anche "generale dei generali") è un antico termine con il quale si indica un grado militare di comando supremo, cioè superiore a tutti gli altri comandanti, nell'ambito di uno stato o di una gran parte di esso. Era un grado dell'esercito bizantino che, nel X secolo, fu chiamato domestikos tōn scholōn (domestikos delle schola). Comune nell'impero bizantino, dove era il terzo uomo più importante dell'impero e comandava tutto l'esercito, il grado venne anche attribuito nel Sacro Romano Impero, nell'impero svedese, in quello russo ed in altri stati europei ed extraeuropei.

Impero bizantino 
Inizialmente unica, in seguito la carica di generalissimo venne attribuita a due soggetti, ossia il Generalissimo d'Occidente, che comandava tutte le forze armate da Costantinopoli fino all'estremo ovest dell'Impero bizantino, ed il generalissimo d'Oriente, che comandava dalla capitale fino all'estremo est dell'impero.

Generalissimi bizantini 
Belisario
Narsete
Niceforo II Foca

Generalissimi d'Oriente 
Bardas Sclero
Barda Foca
Giovanni Comneno
Isacco Comneno

Generalissimi d'Occidente 
Giorgio Maniace
Michele Paleologo
Giovanni Ducas

Imperi europei ed extraeuropei
Un caso classico è quello del Wallenstein, che nelle istruzioni imperiali del 27 giugno 1625 veniva così definito: «Generale su tutti i generali del Sacro Romano Impero» ricevendo l'unico grado e titolo militare di questo livello dell'Impero asburgico come titolare di un comando superiore ed assoluto dell'esercito imperiale, nella comune parlata cioè, un generalissimo. Nella monarchia asburgica il generalissimo aveva il potere di comando di un tenente generale (che nel XVIII secolo era il grado più alto per un generale) e quando veniva nominato un generalissimo il titolo di tenente generale rimaneva non attribuito, ma in altre realtà, a differenza dal Consiglio di guerra di Corte di Vienna, il titolo venne diversamente interpretato.

Nei tempi moderni il concetto di generalissimo, oltre ad un titolo e grado militare, viene riferito a diversi dittatori, spesso associato al concetto di culto della personalità.

Generalissimi famosi 
(l'anno è quello di nomina)

 1625 –  Sacro Romano Impero – Albrecht von Wallenstein
 1641 –  Impero svedese – Lennart Torstenson
 1673 –  Regno di Inghilterra – Ruperto del Palatinato, duca del Cumberland
 1702 –  – Franz du Hamel
 1716 –  Impero svedese – Federico I di Svezia
 1727 –  Impero russo – Aleksandr Danilovič Menšikov
 1740 –  Impero russo – Antonio Ulrico di Brunswick-Wolfenbüttel
 1792 –  Francia rivoluzionaria – Nikolaus von Luckner
 1799 –  Impero russo – Aleksandr Vasil'evič Suvorov
 1806 –  – Carlo d'Asburgo-Teschen
 1810 –  Regno di Svezia – Carlo XIV Giovanni di Svezia
 1812 –  Venezuela – Francisco de Miranda
 1813 –  – Karl Philipp Schwarzenberg
 1821 –  Perù – José de San Martín
 1823 –  Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve – Michele del Portogallo
 1846 –  Messico – Antonio López de Santa Anna
 1890 –  Brasile - Manuel Deodoro da Fonseca
 1914 –  Francia – Joseph Joffre
 1918 –  Francia – Ferdinand Foch
 1919 –  - John Pershing
 1928 –  - Chiang Kai-shek
 1933 –  Repubblica Dominicana – Rafael Trujillo
 1936 –  – Francisco Franco (El Caudillo)
 1939 –  Francia – Maurice Gamelin
 1939 –  Francia – Maxime Weygand
 1945 –  – Josef Stalin (grado mai formalmente accettato da Stalin, che continuò a considerarsi un maresciallo)
 1973 –  Cile – Augusto Pinochet Ugarte
 1991 –  Corea del Nord – Kim Il-sung (Dae Wonsu cioè Grande guida)
 1992 –  Myanmar – Than Shwe

Note

Bibliografia 
 Alain Ducellier e Michel Kaplan, Bisanzio, Milano, San Paolo, 2002.
 Quellen und Forschungen zur vaterländischen Geschichte, Literatur und Kunst, hrsgg. von Wilhelm Braumüller, Wien 1849.

Altri progetti 

Esercito bizantino
Cariche bizantine